W czwartym tygodniu fazy grupowej Ligi Narodów 2018 odbyły się mecze w ramach turniejów w: Bułgarii (Warna), Korei Południowej (Seul), Niemczech (Ludwigsburg) oraz Stanach Zjednoczonych (Hoffman Estates). Spotkania rozgrywane były w dniach 15-17 czerwca.

Liderem po czwartym tygodniu była reprezentacja Francji.

Rozkład drużyn w poszczególnych turniejach 
Poniżej przedstawione zostało zestawienie drużyn w poszczególnych turniejach rozegranych w czwartym tygodniu Ligi Narodów.

Turniej 13

Tabela

Chiny – Włochy

Korea Południowa – Australia

Korea Południowa – Włochy

Australia – Chiny

Korea Południowa – Chiny

Włochy – Australia

Turniej 14

Tabela

Niemcy – Japonia

Rosja – Argentyna

Niemcy – Argentyna

Rosja – Japonia

Argentyna – Japonia

Niemcy – Rosja

Turniej 15

Tabela

Polska – Iran

Stany Zjednoczone – Serbia

Iran – Serbia

Stany Zjednoczone – Polska

Polska – Serbia

Stany Zjednoczone – Iran

Turniej 16

Tabela

Kanada – Brazylia

Bułgaria – Francja

Francja – Brazylia

Bułgaria – Kanada

Francja – Kanada

Bułgaria – Brazylia

Tabela po 4. tygodniu

Przypisy

Bibliografia 
 

Liga Narodów w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2018